

Geografia

Argentina 
 Olivera – Località nella Provincia di Buenos Aires; Il 17 giugno 1880 avvenne la battaglia di Olivera ultima parte della Guerra civile dell'Argentina.

Spagna 
 Cala Olivera – Spiaggia sull'isola di Ibiza delle Baleari

Onomastica 
 Olivera – forma femminile serba, croata e macedone del nome proprio di persona Oliviero

Persone 
 Agustín Olivera – calciatore uruguaiano
 Érika Olivera – atleta cilena
 Federico Olivera – attore e regista teatrale argentino 
 Fernando Olivera – politico peruviano
 Héctor Olivera – regista e sceneggiatore argentino
 Juan Manuel Olivera – calciatore uruguaiano
 Leonardo Olivera – militare uruguaiano
 Lucho Olivera – fumettista argentino
 Neftalí Rivera Olivera – cestista portoricano
 Nicolás Olivera – calciatore uruguaiano
 Rubén Olivera – calciatore uruguaiano
 Sebastián Olivera – militare argentino
 Walter Olivera – calciatore uruguaiano
 Maximiliano Olivera – calciatore uruguaiano